Dit artikel geeft een overzicht van alle ministers die actief waren tijdens de regeerperiode van Kabinet-Ribot

Kabinet-Ribot I (6 december 1892 - 11 januari 1893)
 Alexandre Ribot - President van de Raad (premier) en minister van Buitenlandse Zaken
 Charles de Freycinet - Minister van Defensie
 Émile Loubet - Minister van Binnenlandse Zaken
 Maurice Rouvier - Minister van Financiën
 Léon Bourgeois - Minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 Auguste Bourdeau - Minister van Marine en Koloniën
 Charles Dupuy - Minister van Onderwijs, Schone Kunsten en Kerkelijke Zaken
 Jules Develle - Minister van Landbouw
 Jules Viette - Minister van Openbare Werken
 Jules Siegfried - Minister van Handel en Industrie

Wijzigingen
 13 december 1892 - Pierre Tirard volgt Rouvier op als minister van Financiën.

Kabinet-Ribot II (11 januari - 4 april 1893)
 Alexandre Ribot - President van de Raad (premier) en minister van Binnenlandse Zaken
 Jules Develle - Minister van Buitenlandse Zaken
 Jules Léon Loizillon - Minister van Defensie
 Pierre Tirard - Minister van Financiën
 Léon Bourgeois - Minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 Adrien Barthélemy Louis Henri Rieunier - Minister van Marine
 Charles Dupuy - Minister van Onderwijs, Schone Kunsten en Kerkelijke Zaken
 Albert Viger - Minister van Landbouw
 Jules Siegfried - Minister van Handel, Industrie en Koloniën

Kabinet-Ribot III (26 januari - 1 november 1895)
 Alexandre Ribot - President van de Raad (premier) en minister van Financiën
 Gabriel Hanotaux - Minister van Buitenlandse Zaken
 Émile Zurlinden - Minister van Defensie
 Georges Leygues - Minister van Binnenlandse Zaken
 Ludovic Trarieux - Minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 Armand Louis Charles Gustave Besnard - Minister van Marine
 Raymond Poincaré - Minister van Onderwijs, Schone Kunsten en Kerkelijke Zaken
 Antoine Gadaud - Minister van Landbouw
 Émile Chautemps - Minister of Colonies
 Ludovic Dupuy-Dutemps - Minister van openbare Werken
 André Lebon - Minister van Posterijen, Telegrafie, Handel en Industrie

Kabinet-Ribot IV (9 juni - 13 juni 1914)
 Alexandre Ribot - President van de Raad (premier) en minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 Léon Bourgeois - Minister van Buitenlandse Zaken
 Théophile Delcassé - Minister van Defensie
 Paul Peytral - Minister van Binnenlandse Zaken
 Étienne Clémentel - Minister van Financiën
 Jean-Baptiste Abel - Minister van Arbeid en Sociale Zekerheid
 Émile Chautemps - Minister van Marine
 Arthur Dessoyes - Minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 Adrien Dariac - Minister van Landbouw
 Maurice Maunoury - Minister van Koloniën
 Jean Dupuy - Minister van Openbare Werken
 Marc Réville - Minister van Posterijen, Telegrafie, Handel en Industrie

Kabinet-Ribot V (20 maart - 12 september 1917)
 Alexandre Ribot - President van de Raad (premier) en minister van Buitenlandse Zaken
 Paul Painlevé - Minister van Oorlog
 Louis Malvy - Minister van Binnenlandse Zaken
 Joseph Thierry - Minister van Financiën
 Albert Thomas - Minister van Bewapening en Wapenproductie
 Léon Bourgeois - Minister van Arbeid en Sociale Zekerheid
 René Viviani - Minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 Lucien Lacaze - Minister van Marine
 Théodore Steeg - Minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 Fernand David - Minister van Landbouw
 Maurice Viollette - Minister van Bevoorrading en Maritieme Transporten
 André Maginot - Minister van Koloniën
 Georges Desplas - Minister van Openbare Werken en Transport
 Étienne Clémentel - Minister van Posterijen, Telegrafie, Handel en Industrie

Wijzigingen
 4 juli 1917 - De post van minister van Maritieme Transporten wordt opgeheven. Maurice Viollette blijft minister van Bevoorradingen.
 10 augustus 1917 - Charles Chaumet volgt Lacaze op als minister van Marine.
 1 september 1917 - Théodore Steeg volgt Malvy op als minister van Binnenlandse Zaken.

Zie ook
 Alexandre Ribot
 Lijst van premiers van Frankrijk

Ribot